Ambitious Butler é um curta-metragem dos Estados Unidos de 1912, do gênero comédia. O filme mudo foi dirigido, estrelado e produzido por Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 1910
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco